The Wrong Woman – cortometraggio del 1915 diretto da Richard Ridgely
The Wrong Woman – film del 1920 diretto da Ivan Abramson
The Wrong Woman – film del 1995 diretto da Douglas Jackson
The Wrong Woman – film del 2013 diretto da Richard Gabai